

Населені пункти та їхні частини
 Нова Ґура — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Ґура — село в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Нова Ґура — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова Ґура — частина села Роґузьно-Замек у гміні Роґужно Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Ґура — частина села Осіни в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства

Примітки